Баиф, Жан Антуан де (1532—1589) — французский поэт, лютнист, композитор и переводчик.
  — французский дипломат и гуманист.

Примечания